Krzysztof Sadowski – pianista i organista jazzowy, kompozytor, ojciec Marii Sadowskiej
 Krzysztof Sadowski – pseudonim SADO, fotografik, grafik, muzyk